J43 peut faire référence à :
 Emphysème, d'après la classification internationale des maladies ;
 Gyrobirotonde décagonale allongée (J43), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres